Supercoppa turca 2014 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa turca 2014 – torneo di pallavolo maschile